Miejscowości w USA:
 South Lancaster – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 South Lancaster – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 South Lancaster (ang. South Lancaster Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant